Nelaug ist 

 ein See in Norwegen, Nelaug (See)
 ein Ort in Norwegen in der Kommune Åmli, Nelaug (Åmli)